Маргари́та () — крупнейший остров Венесуэлы, расположенный в южной части Карибского моря.
Вместе с островами Коче и Кубагуа архипелаг формирует единственную островную провинцию Венесуэлы под названием Нуэва-Эспарта. Остров имеет общую площадь около 1071 км². Население — порядка 490 000 человек (по данным переписи 2011 года).

География 
Представляет собой два горных массива, соединённых узкой песчаной косой длиной около 18 км. Удалён от материка проливом шириной 22 км. Длина острова 69,2 км, максимальная ширина — 34,6 км. Климат острова — сухой тропический со средними температурами между +24 и +37 °C.

История 
Открыт Христофором Колумбом в 1498 году и назван им в честь принцессы Маргариты Австрийской. Остров стал испанской колонией (см. Испанская империя). В 1814 году островитяне начали борьбу за независимость и под предводительством Симона Боливара завоевали её.

В ходе кризиса 1902—1903 годов Германская империя в расчёте на получение базы в Карибском бассейне выдвигала претензии на остров, однако вмешательство США в конфликт заставило Германию отступить.

Туризм 
Является одним из главных курортов Венесуэлы. На острове имеется два национальных парка и три резервации с множеством видов птиц — фламинго, пеликаны, попугаи и др.

Экономика 
Основные отрасли — туризм, рыболовство и строительство. Остров провозглашён зоной свободной торговли.

Галерея 

Острова Венесуэлы
Острова Карибского моря